Helminthoglypta fontiphila är en snäckart som beskrevs av Gregg 1931. Helminthoglypta fontiphila ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fontiphila